Christopher Guccione ist der Name folgender Personen:

 Christopher Gene Guccione (* 1974), US-amerikanischer Baseballschiedsrichter, siehe Chris Guccione (Schiedsrichter) 
 Christopher Luke Guccione (* 1985), australischer Tennisspieler, siehe Chris Guccione